Biografies:
 Aram (fill de Sem), fill de Sem segons Gènesi 10, 22
 Aram (fill d'Hesron) 
 Aram (fill de Quemuel), fill de Quemuel, en el capítol vint-i-dosè del Gènesi 
 Aram (fill de Sèmer), fill de Sèmer, de la tribu d'Aser
 Aram, personatge de ficció a MeruPuri, escrit per Matsuri Hino
 Aram I Keixixian (1947) catolicós, cap del Catolicosat de la Gran Casa de Cilícia (Església Apostòlica Armènia), Antelias, Líban
 Aram (Septimània), governador visigot de Septimània
 Aram Khatxaturian, compositor armeni
 Aram Avakian (Manhattan, 1926 – 1987), muntador i director de cinema armeni-estatunidenc
 Aram Mp3 o Aram Sargsyan (Erevan, Armènia, 1984), cantant, compositor, còmic, showman i actor armeni, representant el seu país a Eurovisió
 Abbas Aram (1906 - 1985), diplomàtic i polític iranià
 Eugene Aram (1704 - 1759), filòleg i assassí anglès
 Kamrooz Aram (1978), artista nord-americà iranià
 M. Aram (1927 - 1997), defensor de la pau i educador indi
 Zeev Aram (1931), dissenyador britànic d'interiors i mobles
 Toponímia:
 Aram (Khuzestan), poble de la província de Khuzestan, Iran
 Aram's New Ground, terra de criquet als jardins Montpelier, Walworth, Surrey, Anglaterra
 Aram Chaos, cràter d'impacte al planeta Mart
 Buiut Aram, poble de la governació de Dhofar, al sud-oest d'Oman
 Carrer d'Aram, un dels carrers més antics d'Erevan, Armènia
 Regne d'Aram, estat arameu amb centre a Damasc que existí entre els segles XII i VII aC
 Aram o Wabar, identificat de manera diversa a l'Alcorà com una ciutat perduda a la península Aràbiga, una referència a l'Aram bíblic o el nom d'una tribu
 Åram, poble del municipi de Vanylven al comtat de Møre og Romsdal, Noruega
 Arts i entreteniment:
 Aram (pel·lícula), pel·lícula d'acció francesa del 2002
 Aram (llibre de Kural), el primer dels tres llibres de la literatura Kural
 Aram Quartet, grup musical italià guanyador de la primera edició italiana del X Factor
 Aramm, pel·lícula en llengua tàmil del 2017
 Miscel·lània: 
 Aram, tercer dia del mes al calendari armeni
 Aram, coure treballat en forma de planxes o fils